Tcaci este un nume de familie de origine slavonă. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Efim Tcaci (1928–2003), muzicolog, critic muzical, publicist și profesor sovietic și moldovean.
 Zlata Tcaci (1928–2006), compozitoare sovietică și moldoveană.
 Svetlana Șepelev-Tcaci (n. 1969), alergătoare moldoveană.

Vezi și
 Tkaci